Abigail – personagem bíblico
 Abigail (álbum) — da Discografia de King Diamond

Outros 
 Abigail Conceição de Souza – futebolista brasileiro
 Abigail — vilão do game Final Fight

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de música
Desambiguações de religião